Охо де Агва Уно има више значења:

 Охо де Агва Уно (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Охо де Агва Уно (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику